Satanica bezeichnet:

 Assassin (Band), eine deutsche Band
 Satanica (Album), ein Album der Band Behemoth